{{DISPLAYTITLE:(6067) 1990 QR11}}

A (6067) 1990 QR11 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Zdenka Vávrová fedezte fel 1990. augusztus 28-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (6001–6500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói